Dynamic Force Control, een digitaal ontstekingssysteem van sommige motorfietsen
D.F.C., Dordrechtse Football Club
Distinguished Flying Cross (Verenigd Koninkrijk), een Britse onderscheiding